Diakité (ou Diakhité) peut désigner :
 Awa Diakité Sangaré, femme politique malienne ;
 Bafodé Diakité (2001-), footballeur franco-guinéen ;
 Binta Diakité (1988-), footballeuse ivoirienne ;
 Check Oumar Diakité (2002-), footballeur français ;
 Djiba Diakité ( ? - ), ingénier et homme politique guinéen ;
  ;
 Hadja Diaka Diakité, femme politique guinéenne ;
 Hawa Diakité, pharmacienne guinéenne;
 Hatoumata Diakité (2002-), joueuse française de basket-ball ;
 Ibrahim Diakité (2003-), footballeur guinéen ;
 Josefina Diakité, diplomate et femme politique angolaise ;
 Lamine Diakité dit Guizmo (1991-), rappeur français;
 Lamine Diakité (1991-), footballeur ivoirien;
  ;
 Mariétou Maïga Diakité, entrepreneuse de mode malienne ;
 Modibo Diakité (1987-), footballeur français ;
 Mourtala Diakité (1980-), footballeur malien ;
 Moussa Diakité (192?-1985), homme politique guinéen ;
 Nouha Diakité (1980-), basketteur franco-malien ;
  ;
 Salim Diakité (2000-), footballeur malien ; 
 Samba Diakité (1989-), footballeur malien ;
 Soumbeyla Diakité (1984-), footballeur malien ;
 Tata Diakité (1976-2003), chanteuse malienne ;
 Tidiane Diakité, historien franco-malien ;
 Youma Diakité (1971-) mannequin et actrice malienne.

Patronyme malien
Patronyme guinéen
Patronyme ivoirien